Voice () может обозначать:

 Voice (ранее — «Cosmopolitan Россия») — женский журнал.
 Voice — немецкая пауэр-метал группа.
 Voice — кипрский музыкальный дуэт.
 Voice — студийный альбом Хироми 2011 года.
 Voice — мини-альбом Ким Тхэён 2019 года.